Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2009 года проходил с 18 февраля по 1 марта 2009 в чешском городе Либерце. В чемпионате принимали участие 589 атлетов из 61 страны. Разыграно 20 комплектов наград.

Итоги соревнований

Лыжные гонки

24 февраля — Спринт (коньковый стиль). Мужчины

25 февраля — Командный спринт (классический стиль). Мужчины

20 февраля — 15 км (классический стиль). Мужчины

1 марта — 50 км (коньковый стиль). Мужчины

22 февраля — 30 км (дуатлон). Мужчины

27 февраля — 4*10 км (эстафета). Мужчины 

Сборная России в составе Сергея Новикова, Василия Рочева, Александра Лёгкова и Евгения Дементьева заняла в итоге 11 место с отставанием 4:04,6, но впоследствии была дисквалифицирована из-за положительной допинг-пробы Евгения Дементьева.

24 февраля — Спринт (коньковый стиль). Женщины 

Российская лыжница Наталья Матвеева заняла 4 место в финале А, но впоследствии была дисквалифицирована из-за положительной допинг-пробы.

25 февраля — Командный спринт (классический стиль). Женщины 

Российская команда в составе Евгении Шаповаловой и Натальи Матвеевой заняла в итоге 9 место с отставанием 1:39.7, но впоследствии была дисквалифицирована из-за положительной допинг-пробы Натальи Матвеевой.

19 февраля — 10 км (классический стиль). Женщины

28 февраля — 30 км (коньковый стиль). Женщины

21 февраля — 15 км (дуатлон). Женщины

26 февраля — 4*5 км (эстафета). Женщины 

Сборная России в составе Алёны Сидько, Ольги Рочевой, Юлии Чепаловой и Евгении Медведевой заняла в итоге 8 место с отставанием 1:37.4, но впоследствии была дисквалифицирована из-за положительной допинг-пробы Юлии Чепаловой.

Лыжное двоеборье

28 февраля — К134+10 км. Мужчины

19 и 20 февраля — Масс-старт. Мужчины

22 февраля — К90+10 км. Мужчины

26 февраля — Эстафета. Мужчины

Прыжки на лыжах с трамплина

21 февраля — К90. Мужчины

27 февраля — К134. Мужчины

28 февраля — Команды — К134. Мужчины

20 февраля — К90. Женщины

Медали 

|-
|| 1 || align=left |  || 5 || 4 || 3 || 12
|-
|| 2 || align=left |  || 4 || 1 || 1 || 6
|-
|| 3 || align=left |  || 3 || 0 || 5 || 8
|-
|| 4 || align=left |  || 2 || 1 || 0 || 3
|-
|| 5 || align=left |  || 2 || 0 || 1 || 3
|-
|| 6 || align=left |  || 1 || 1 || 2 || 4
|-
|| 7 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|| 7 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|| 9 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|| 10 || align=left |  || 0 || 8 || 1 || 9
|-
|| 11 || align=left |  || 0 || 2 || 1 || 3
|-
|| 11 || align=left |  || 0 || 2 || 1 || 3
|- style="background:#ccccff"
|| 13 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 14 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
|| 15 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
||     || align=left | Всего || 20 || 20 || 20 || 60
|}

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты на сайте FIS

2009
Международные спортивные соревнования в Либерце
Февраль 2009 года
Март 2009 года
Лыжный спорт в Чехии
Чемпионаты мира в Чехии